«Неукротимый» () — кинофильм.

Сюжет 
Крупные мафиози братья Лонги решают убрать конкурентов. Для этой цели они нанимают человека по прозвищу Огонь. Огонь делает свою работу и садится в тюрьму, а причитающиеся денежки просит забрать своего друга Кита. Кит довольно хлипкий и далеко не мужественный парень. Братья Лонг в наглую кидают его, а младший из них пытается изнасиловать сестру Огня, Мэнди, но Кит убивает его… Вот тут-то и начинаются злоключения Кита и Мэнди, которые вынуждены бежать во Францию — подальше от мести старшего брата Лонга. Так как у них нету ни гроша, а на хвосте висит банда злодеев-убийц, Кит вынужден вступить во Французский Легион. Так он надеется заслужить французский паспорт и заработать немного денег…

Создатели фильма

В ролях 
 Дейв Вон — Джэйк Рэй
 Шарла Чун — Мэнди
 Дэнни Ли — Огонь
 Билли Блэнкс — Билли
 Сау Люн «Блэки» Ко — Брат Харт
 Фон Лан — Лонг
 Стефанос Мильцакакис — Командир

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Сау Люн 'Блэки' Ко
 Автор сценария — Чань Мань-Кён, Йин Нэм
 Продюсер — Стефен Сю
 Композитор — Ричард Ло
 Оператор — Чан Квон-Хан, Бо Мэн Вон

Примечания

Ссылки 

Фильмы-боевики Гонконга
Фильмы о боевых искусствах
Фильмы на китайском языке